Buck est un mot anglais possédant plusieurs significations :
 Dans le langage argotique anglophone, le mot buck désigne un dollar (particulièrement utilisé aux États-Unis, en Australie et au Canada) ;
En électronique de puissance, le convertisseur Buck, ou hacheur série, est un convertisseur classé parmi les alimentations à découpage ;
 Dans le domaine de la chasse, buck signifie orignal mâle. Dans certaines régions, certains utilisent "buck" pour le chevreuil (roe-buck) ou cerf. La chevrotine (grenaille lourde pour la chasse au chevreuil) se traduit généralement par buckshot en anglais.

Le nom Buck peut désigner :

Culture

Cinéma et musique 

 Buck, film documentaire américain de Cindy Meehl (2011) ;
Buck Rogers au XXVe siècle, une série télévisée américaine qui se situe dans l'espace ;
 Buck, une bande dessinée ;
Buck Rogers, une chanson du groupe anglais Feeder issue de leur album Echo Park (2001).

Personnages fictifs 

le personnage principal du roman L'Appel de la forêt, de Jack London ;
Buck, un personnage de la saga Harry Potter ;
Buck ou Buckminster, la belette héroïne du film d'animation L'Âge de glace 3 ;
Buck le surnom de Balthazar Picsou adolescent ;
Buck l'un des alter égo de Tara dans United States of Tara ;
Buck est le nom du chien des Bundy dans la série Mariés, deux enfants ;
Rebecca Buck est le nom de l’héroïne de la bande dessinée Tank Girl ;
 Buck Danny est le héros de la BD du même nom.
Sébastien "Buck" Côté est un opérateur offensif de l'équipe Rainbow dans le jeu vidéo Tom Clancy's Rainbow Six: Siege;

Patronyme 

 Albert Buck (1895-1942), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Angelika Buck (1950), patineuse artistique allemande ;
 David Buck (1936 - 1989), acteur britannique ;
 Erich Buck (1949), patineur artistique allemand;
 Frank Buck (1884-1950), chasseur, aventurier et acteur américain ;
 George Buck Flower (1937 - 2004), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Griffith Buck (1915 - 1991), horticulteur américain, créateur de roses ;
 Jack Buck (1924-2002), commentateur sportif américain ;
 John Buck (1980), joueur de baseball américain ;
 Linda B. Buck (1947), biologiste américaine, médaillée du Prix Nobel de physiologie ou médecine en 2004 ;
 Paul Buck (1946), romancier, poète, traducteur et performer britannique ;
 Pearl Buck (1892 - 1973), écrivaine américaine lauréate du Prix Nobel de littérature en 1938 ;
 Percy Buck (1871-1947), compositeur, écrivain, organiste et professeur de musique britannique ;
 Peter Buck (1956), guitariste américain, guitariste du groupe R.E.M. ;
 Peter Buck (Te Rangi Hiroa) (1877-1951), homme politique et anthropologue néo-zélandais ;
 Philippe de Buck van Overstraeten (1947), homme d'affaires belge, secrétaire général de BusinessEurope depuis 2002 ;
 Richard Buck (1986), athlète britannique ;
 Stefan Buck (1980), footballeur allemand ;
 Tim Buck (1891 - 1973), communiste canadien ;
 Travis Buck (1983), joueur de baseball américain ;
 Young Buck (1981), alias de David Darnell Brown, rappeur américain ;
 Wilhelm Buck (1869 - 1945), politicien allemand, membre du SPD.

Toponymes 

 Buck Run, census-designated place du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
 Buck Mountain, un sommet du Wyoming.
 Buck, cratère de Vénus.

Autres 
 

Patronyme anglais